Камалетди́нов () — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Камалетдинов, Дамир (род. 1968) — советский и таджикский футболист, тренер.
 Камалетдинов, Галиаскар Галиакбарович (Галиаскар Камал; 1879—1933) — татарский советский писатель и общественный деятель.
 Камалетдинов, Мансур Фатхинурович (1926—2012) — советский и американский артист балета, преподаватель, балетмейстер, хореограф.
 Камалетдинов, Мифтахетдин Камалетдинович (Мифтахетдин Акмулла; 1831—1895) — башкирский, казахский и татарский поэт-просветитель, философ и мыслитель.
 Камалетдинов, Мурат Абдулхакович (1928—2013) — геолог-нефтяник.
 Камалетдинов, Мутагар Мирхайдарович (1875—1938) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель.
 Камалетдинов, Ренат Ревкатович (род. 1954) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Камалетдинов, Рустем Фанюсович (род. ) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Камалетдинов, Султан Буркутбаевич (род. 1965) — представитель высшего командования ВС Республики Казахстан, генерал-майор
 Камалетдинов, Тахир Отахонович (род. 1965) — советский гребец-каноист.